Il doppio del Bausch & Lomb Championships 1989 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1989.

Zina Garrison e Eva Pfaff erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Larisa Neiland e Nataša Zvereva hanno battuto in finale 7–6, 2–6, 6–1 Martina Navrátilová e Pam Shriver.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Martina Navrátilová /  Pam Shriver (finale)
 Larisa Neiland /  Nataša Zvereva (campionesse)
 Katrina Adams /  Lori McNeil (semifinali)
 Elise Burgin /  Rosalyn Fairbank (secondo turno)

 Terry Phelps /  Candy Reynolds (quarti di finale) 
 Penny Barg /  Ronni Reis (secondo turno) 
 Tracy Austin /  Hana Mandlíková (secondo turno) 
 Sandra Cecchini /  Sabrina Goleš (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Bausch & Lomb Championships 1989